Чемпионат Фландрии () или Колскамп Курсе () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в бельгийской коммуне Ардои, Восточная Фландрия. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.1. C 2016 года является одним из событий Велошоссейного кубка Бельгии.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Фландрии на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1908 года